

Letteratura 
 Aiace – tragedia di Quinto Ennio
 Aiace – Tragedia di Sofocle
 Aiace – Tragedia di Ugo Foscolo

Mitologia 
 Aiace Telamonio o Aiace il maggiore – personaggio della mitologia greca, re di Salamina ed eroe della guerra di Troia fratello di achille

 Aiace d'Oileo o Aiace di Locride – personaggio della mitologia greca, figlio di Oileo ed anch'esso combattente a Troia

Fumetti 

 Aiace – fumetto ideato da Giorgio Rebuffi

Musica 
 Aiace, brano musicale di Roberto Vecchioni e Renato Pareti del 1972

Cartoni animati 
 Aiace, una delle traduzioni errate di Eaco di Garuda, personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Onomastica 
 Aiace – nome proprio di persona maschile

Pagine correlate
 Ajax